Franciaország
Seraincourt, település Ardennes megyében
Seraincourt, település Val-d’Oise megyében